Глазаново — название населённых пунктов.

Россия 
 Глазаново — деревня в Опочецком районе Псковской области.
 Глазаново — деревня в Палкинском районе Псковской области.